CIAM steht als Abkürzung für:
 Center of International Arts Management, hochschulübergreifendes Zentrum für Internationales Kunstmanagement
 International Council of Music Creators, Weltverband der Musikschaffenden
 Customer Identity and Access Management, kundenorientierte Ausprägung eines Identity and Access Managements
 frz. Centre d'Information et d'Activités Musicales in Bordeaux
 frz. Commission Internationale d'Aeromodelisme oder engl. Commission Internationale Aeromodelling
 frz. Congrès Internationaux d’Architecture Moderne

CIAM